Подслон () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 400 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Подслон, в состав которого входит Подслон, должность кмета (старосты) исполняет Райка Георгиева Костадинова (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Добричской области